Нічниця чи ночниця — безсоння
 Нічниця — міфологічна істота
 Нічниця — рід ссавців з ряду лиликоподібні
 Нічниця чи совка — представник родини нічних метеликів
 «Нічниця» — роман Жанни Куяви

Див. також 
 Ночниця